Gama Atlético Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Gama, no Distrito Federal.

História 

O Gama Atlético Clube foi uma das principais equipes do Gama antes da profissionalização do futebol no Distrito Federal. Em 1963, foi a primeira equipe a construir uma praça de esportes na cidade satélite. Antes disso, as equipes do Gama jogavam no Estádio Duílio Costa.

No dia 21 de junho de 1963, a equipe anuncia, juntamente com o subprefeito do Gama Tito Araújo, o plano de construir o Estádio Definitivo do Gama. O estádio, de propriedade do clube juntamente com a administração reginal, foi apenas o segundo estádio fora do Plano Piloto.

O estádio, que foi demolido para a construção do Estádio Walmir Campelo Bezerra, foi muito utilizado pelos times da cidade Mariana, Gaminha e Coenge. 

O clube disputava o Campeonato Brasiliense de Futebol Amador,  além de ser várias vezes campeão local, porém com a profissionalização do futebol no Distrito Federal e o surgimento da Sociedade Esportiva do Gama, o clube perdeu espaço.

Clubes de futebol extintos de Gama (Distrito Federal)